Il gruppo della cooperite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della cooperite 
 Braggite
 Cooperite
 Vysotskite

Note 

Cooperite